Breaking News (televisieserie), een Amerikaanse dramaserie
Breaking News (Michael Jackson), een nummer van Michael Jackson
Breaking News (2004), een Hongkongse film uit 2004.
Breaking News (2009), een film uit 2009